Юган:

Населённые пункты 
 Юган — посёлок в Нурлатском районе Татарстана.
 Юган — деревня в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа.

Элемент 
Юган (также ёган, ёхан, юхан, ёга) — топономический элемент в гидронимах хантыйского происхождения. Восходит к слову, означающему «(маленькая) река» из .

См. также 
 Малый Юган
 Большой Юган

Примечания